Der Batman Cup 2015 war ein Tennisturnier, das vom 6. April bis 12. April 2015 in Batman stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 125 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 135 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 116 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Batman